Safeway Championship 2013 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu, wyłonią reprezentację na Tim Hortons Brier 2012. Zawody rozegrano między 6 a 10 lutego 2013 w Neepawa, w Yellowhead Centre.

Tytułu mistrzowskiego z Safeway Championship 2012 bronił Rob Fowler, który awansował do fazy finałowej jednak przegrał tam pierwszy mecz i został sklasyfikowany na 4. pozycji. Pierwsze miejsce przypadło Jeffowi Stoughtonowi, pokonał on w finale 7:4 Seana Grassiego.



Drużyny

Runda A

Runda B

Sesja 1. 
6 lutego 2013; 8:30

Sesja 2. 
6 lutego 2013; 12:15

Sesja 3. 
6 lutego 2013; 16:00

Sesja 4. 
6 lutego 2013; 20:15

Sesja 5. 
7 lutego 2013; 8:30

Sesja 6. 
7 lutego 2013; 12:15

Sesja 7. 
7 lutego 2013; 16:00

Sesja 8. 
7 lutego 2013; 19:45

Sesja 9. 
8 lutego 2013; 8:30

Sesja 10. 
8 lutego 2013; 12:15

Sesja 11. 
8 lutego 2013; 16:00

Runda Playoff

Sesja 12. 
8 lutego 2013; 19:45

Sesja 13. 
9 lutego 2013; 9:00

Sesja 14. 
9 lutego 2013; 14:00

Faza finałowa

1-2 
9 lutego 2013; 18:30

3-4 
9 lutego 2013; 18:30

Półfinał 
10 lutego 2013; 9:00

Finał 
10 lutego 2013; 13:30

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2013 w curlingu
2013